Генерал-лейтенант сэр Уильям Генри Прингл (21 августа 1772 — 23 декабря 1840) был офицером британской армии, который служил в качестве члена парламента от двух избирательных округов Корнуолла.

Он был старшим сыном генерал-майора Генри Прингла из Дублина и получил частное образование, а также учился в Тринити-колледже в Дублине.

Он присоединился к британской армии в качестве корнета и в 1816 году стал полковником 64-го пехотного полка. После этого он был повышен до генерал-лейтенанта, а в 1837 году он стал полковником 45-й пехотного полка. Он получил звание рыцаря-командора Ордена Бани в 1815 году и рыцаря Большого креста этого же ордена в 1834 году.

Он был членом парламента от избирательного округа Сент-Джерманс с 1812 по 1818, а затем от Лискерда от 1818 до 1832.

Женился на Хэрриет Эстер Элиот 20 мая 1806 года (дочери и наследнице преподобного Эдварда Джеймса Элиота). У них был сын и 4 дочери.

Умер в 1840 году.

Примечания 

Члены парламента Соединённого королевства (1831—1832)
Члены парламента Соединённого королевства (1830—1831)
Члены парламента Соединённого королевства (1826—1830)
Члены парламента Соединённого королевства (1820—1826)
Члены парламента Соединённого королевства (1818—1820)
Члены парламента Соединённого королевства (1812—1818)
Рыцари Большого креста ордена Бани
Умершие в 1840 году
Родившиеся в 1770-е годы